Алекса́ндр Богдано́вич:
 Богданович, Александр Васильевич (1820—1898) — вице-губернатор Полтавской губернии.
 Богданович, Александр Викторович (род. 1982) — белорусский гребец на каноэ.
 Богданович, Александр Аполлонович (1864—?) — русский полковник.